McRaven ist der Familienname folgender Personen:

 Dale McRaven (1939–2022), US-amerikanischer Drehbuchautor
 William H. McRaven (* 1955), US-amerikanischer Admiral der United States Navy, Hochschullehrer und Autor